Jack Parkinson ist der Name folgender Personen:

* Jack Parkinson (Fußballspieler, 1874) (John Parkinson; 1874–1911), englischer Fußballspieler 
 Jack Parkinson (Fußballspieler, 1883) (John Parkinson; 1883–1942), englischer Fußballspieler